

Гроле — громада в кантоні Фрібур

Гроле () - колишній муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.
 Гроле-Сен-Бенуа — муніципалітет у департаменті Ен, Франція